Новак Ђоковић је освојио титулу. У финалу је савладао Марина Чилића са 6:2, 7:6.

Носиоци 

  Рафаел Надал (полуфинале) 
  Новак Ђоковић (победник)
  Енди Родик (прво коло) 
  Николај Давиденко ''(четвртфинале) 

<li>  Фернандо Вердаско (четвртфинале) 
<li>  Робин Седерлинг (полуфинале) 
<li>  Фернандо Гонзалез (друго коло)
<li>  Марин Чилић (финале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Кине у тенису — мушкарци појединачно